ORLAN, pseudonimo dell'artista francese Mireille Suzanne Francette Porte
Orlan, modello di una tuta spaziale russa